Albertus Willem Sijthoff, Nederlandse uitgever en boekdrukker (1829-1913)
A.W. Sijthoff (1883-1951), directeur van Sijthoff Pers en oprichter van het Sijthoff-planetarium
A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Nederlandse uitgeverij en drukkerij van 1851 - 1989